

Флорис — місто, штат Айова
 Флорис — переписна місцевість, штат Вірджинія